

Топоніми 
 Кацураґі — місто в Японії, у префектурі Нара.
 Кацураґі — місцевість в Японії, у західно-центральній частині префектурі Нара, підніжжя гори Кацураґі.
 Кацураґі — гора в Японії, у префектурі Нара.

 Кацураґі — містечко в Японії, у префектурі Вакаяма.
 Кацураґі — гора в Японії, у префектурі Вакаяма.

Персоналії 
Кацураґі — японське прізвище.
 Кацураґі — японський стародавній рід періоду Ямато.

Інше 
Кацураґі-но-камі — синтоїстське божество гори Кацураґі у  префектурі Нара.
Кацураґі-орі — візерунчаста цупка тканина з бавовни для підкладки.
Кацураґі - японський авіаносець часів Другої світової війни типу «Унрю»